Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 juni 2007.

Vrouwen 06